Страутман, Георгий Иванович (1939—2007) — российский тромбонист, дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Страутман, Евгений Иоганович (1913—1995) — советский териолог и охотовед.
 Страутман, Фёдор Иоганнович (1912—1967) — советский зоолог и орнитолог.